Тарадель  ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 26,5 км². Население — 6098 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Relación de enlaces de interés sobre Taradell

Муниципалитеты Барселоны
Тарадель